

Geografia 
 Yuasa – cittadina giapponese della prefettura di Wakayama

Persone 
 Jōji Yuasa – compositore giapponese
 Masaaki Yuasa – regista, sceneggiatore e animatore giapponese di anime
 Naoki Yuasa – sciatore alpino giapponese
 Toshiko Yuasa – fisica giapponese